Itaguaí Atlético Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 18 de dezembro de 1947.

História 
Clube detentor de sede social e praça de esportes própria, o Benedito Amorim, o Itaguaí estreou na Terceira Divisão de Profissionais em 1987. Ficou em último em sua chave na fase de classificação, sendo logo eliminado da competição.

Em 1988, se classifica em terceiro na primeira fase, chegando à segunda. Nesta, consegue o primeiro lugar, superando União Esportiva Coelho da Rocha e Frigorífico Atlético Clube. Na fase semi-final, porém, é superado pelo América Futebol Clube, de Três Rios, que chega à final e é superado pelo União Nacional Futebol Clube.

Em 1989, fica em sétimo lugar na sua chave e é precocemente eliminado do restante da competição.

Em 1990, faz o seu último campeonato como equipe profissional. Se classifica em quarto na primeira fase, chegando à fase final. Termina na quinta colocação geral do campeonato.

Após esse período de intensas disputas, o clube de Itaguaí abandona as disputas de caráter profissional, voltando-se apenas para os certames organizados pela liga amadora de sua cidade.

Há planos para o tão sonhado retorno à Terceira Divisão de Profissionais algum dia.

Estatísticas

Participações

Ver também 
Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Carioca de Futebol
Clubes brasileiros de futebol

Clubes de futebol do Rio de Janeiro (estado)
Clubes de futebol fundados em 1947
Fundações no Rio de Janeiro em 1947
Esporte de Itaguaí